Russengraben und Rusengraben sind geographische Namen:

Gewässer:
 Russengraben (Potsdam-Mittelmark), westlicher Zulauf zum Beetzsee bei Radewege, Gemeinde Beetzsee, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Russengraben (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Thundorf, Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Niederbayern
 Russengraben (Starzelbach), linker Zufluss des Starzelbachs vor Alling, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern

 Rusengraben, Oberlaufname des Mönchhaldegrabens im Gemeindegebiet von Emerlingen, Landkreis Biberach, linker Zufluss des Stehenbachs  nach Bettighofen, Gemeinde Unterstadion, Alb-Donau-Kreis, beide Kreise in Baden-Württemberg

Sonstiges:
 Russengraben (Wallis), Bahnstation im Kanton Wallis

Siehe auch:
 Rußgraben